Ramón González Arrieta (Bilbao, 12 mei 1967) is een Spaans voormalig beroepswielrenner. Hij reed voor Festina-Lotus, Banesto en Euskaltel-Euskadi.

Hij is getrouwd met wielrenster Joane Somarriba en werd na zijn eigen carrière haar trainer en later coach van de Spaanse nationale vrouwenploeg. Hij was voornamelijk bekend als knecht van Miguel Indurain. In de Vuelta van 1995 werd hij na de 4e etappe uitgesloten van verdere deelname nadat hij voor het oog van de camera op de vuist ging met de Venezolaan Leonardo Sierra.

Belangrijkste overwinningen 

1995
 Alpenklassieker

Resultaten in voornaamste wedstrijden

Externe link 

Gonzalez, Ramon